O Comédia ao Vivo foi um espetáculo de humor criado pelos humoristas Danilo Gentili, Henrique Pantarotto e Márcio Ribeiro. Durante quase dois anos, semanalmente vários comediantes se revezam durante o show, que dura aproximadamente 1h30. O próprio Danilo Gentili, acompanhado dos comediantes Dani Calabresa, Marcelo Adnet, Fabio Rabin e Luiz França, manteve até o final de 2008 a apresentação semanal do Comédia Ao Vivo, sempre contando com diversos convidados.

Por se tratar de um tipo muito pessoal de humor, cada comediante do Comédia ao Vivo é responsável por seu próprio repertório. Afinal, o comediante stand up escreve seu próprio texto e não representa um personagem, se referindo normalmente a acontecimentos cotidianos e situações do dia a dia.

Pela dinâmica das apresentações e renovação do repertório, além da variedade de convidados, o show é diferente a cada semana. O espetáculo continua em cartaz até setembro de 2009.

No mês de outubro de 2008, o Comédia ao Vivo foi parar no Teatro Renaissance, em São Paulo, para uma curta temporada. O sucesso foi tão grande, que a temporada se prorrogou até dezembro, com lotação máxima em todas as sessões (450 lugares). A partir daí, o espetáculo se renovou e continuou em cartaz, tendo atingido mais de 10.000 espectadores no período.

Às terças-feiras, o show estreou uma temporada na casa de espetáculos Tom Jazz com o projeto Tom com Comédia, que inicialmente deveria ter sido de dois meses, mas devido à repercussão positiva, passou a ser de cinco meses, estando prevista para se encerrar no mês de setembro de 2009.

Convidados 
Pelo palco do Comédia ao Vivo já passaram os comediantes Nany People, Bruno Motta, Diogo Portugal, Cláudio Torres Gonzaga, Paulo Carvalho, Léo Lins, Fábio Porchat, Renato Tortorelli, Mauricio Meirelles, Rogério Morgado, Ben Ludmer, Marcos Castro, Fábio Lins, Sérgio Mallandro, Otávio Mesquita, Geraldo Magela, Murilo Gun e muitos outros.

Open Mic 
O Comédia ao Vivo foi o primeiro show de comédia stand up a abrir espaço para o "Open Mic". Assim, novos humoristas que nunca se apresentaram puderam experimentar seu material em frente a uma platéia. Para se inscrever, o candidato a comediante contacta a equipe de produção através do site oficial e aguarda a sua vez de mostrar o trabalho.

Ligações externas 
 

Espetáculos de stand-up comedy
Espetáculos do Brasil
Humor
Danilo Gentili